Боцарис () — греческая фамилия. 

Известные носители:

 Боцарис, Димитрис Ноти — министр обороны Греции в XIX веке.
 Боцарис, Костас (1792—1853) — участник освободительной войны Греции, генерал и депутат греческого парламента, младший брат М. Боцариса.
 Боцарис, Маркос (1790—1823) — деятель греческого национально-освободительного движения.
 Боцарис, Нотис (1756—1841) — видный военачальник освободительной войны Греции, генерал-майор.
 Боцарис, Тусиас (1750—1792) — греческий военачальник.

Примечания